Lúčka je název více obcí na Slovensku:

 Lúčka (okres Rožňava) – obec v okrese Rožňava
 Lúčka (okres Levoča) – obec v okrese Levoča
 Lúčka (okres Sabinov) – obec v okrese Sabinov
 Lúčka (okres Svidník) – obec v okrese Svidník
 Kotrčiná Lúčka – obec v okrese Žilina
 Lietavská Lúčka – obec v okrese Žilina
 Nezbudská Lúčka – obec v okrese Žilina